Dit is een lijst van landsdelen naar oppervlakte in vierkante kilometers.

Zie ook
 Lijst van landsdelen naar inwoneraantal

Referenties 

Lijsten van landen